McDowell se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Samuel Booker McDowell, Jr.
 J.A. McDowell